

Geografia 
 Banff, città dell'Alberta, in Canada
 Banff, città della Scozia, nel Regno Unito

Altro 
 Parco nazionale Banff, parco nazionale del Canada
 Banff, cratere di Marte